Wim Janssen (politicus) (1932-2012), Nederlands burgemeester van Bunde en Wittem
 Wim Janssen (voetballer) (1948), Nederlands voetballer voor VVV
 Wim Janssen (1953), carnavalszanger uit Venlo, zie Peter Jansen en Wim Janssen

Zie ook:
 Wim Jansen